Die Abkürzung KWS steht für:
 Kernkraftwerk Wyhl, ein verworfenes Kernkraftwerk in Wyhl am Kaiserstuhl
 Kraftverkehr Wupper-Sieg, ein Verkehrsunternehmen aus Leverkusen
 KWS Saat SE, ein Saatzuchtunternehmen aus Einbeck
 KWS, eine britische Musikgruppe
 Kleiner Waffenschein
 Kleinwinkelstreuung
 Kinder-, Wöchnerinnen- und Säuglingspflege (eine Ausbildung für Krankenpflege in der Schweiz)
 Konventionelle Wendezugsteuerung, bei der Eisenbahn ein Verfahren und Kabelsystem zum Steuern von Zügen mit schiebender Lokomotive, siehe Wendezugsteuerung#Konventionelle Wendezugsteuerung (KWS)
 Kraftwerksschule, siehe VGB PowerTech
 Kenya Wildlife Service
 Kampfwertsteigerung
 Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft

KWS